Aldo Felice Casotti – partigiano italiano
 Agostino Casotti – vescovo e beato dalmata
 Antonio Casotti – architetto italiano
 Giovambattista Casotti – religioso e storico italiano
 Mario Casotti – filosofo e pedagogista italiano
 Umberto Maria Casotti – pittore italiano

Pagine correlate 
 Casotti de Mazzoleni – famiglia bergamasca
 Casotto